Redondo bezeichnet:

 eine portugiesische Stadt, siehe Redondo
 einen Ort in Spanien, siehe Redondo (Laviana)
 ein Lager in New Mexico, siehe Bosque Redondo
 ein Dorf im Süden der Isla de Credos, siehe Punta Morro Redondo
 eine Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien, siehe Redondo Beach
 eine Landspitze an der Grahamküste des Grahamlands in Antarktika, siehe Redondo Point

Redondo ist der Familienname folgender Personen:

 Alba Redondo (* 1996), spanische Fußballspielerin
 Carlos Redondo († 2006), spanischer Musiker
 Dolores Redondo (* 1969), spanische Schriftstellerin
 Eduardo Gonzalo Redondo Castanera (* 1967), argentinischer Geistlicher, Weihbischof in Quilmes
 Fernando Redondo (* 1969), argentinisch-spanischer Fußballspieler

 Juan Antonio Rascón Navarro Seña y Redondo (1821–1902), spanischer Diplomat
 Kenny Prince Redondo (* 1994), deutsch-spanischer Fußballspieler
 Laura Redondo (* 1988), spanische Hammerwerferin